Дария — женское имя древнеперсидского происхождения; его светский вариант — Дарья.

Населенные пункты 
 Дария — посёлок в Карагандинской области Казахстана.

Святые православной церкви 

 Дария — мученица. Память 22 марта.
 Дария — святая. Память 4 августа.
 Дария (Сиушинская) — мученица. Память 23 января (новомуч.), 5 августа.
 Дария (Тимолина) — мученица. Память 23 января (новомуч.), 5 августа.
 Дария (Зайцева) — преподобномученица. Память 23 января (новомуч.), 1 марта.
 Дария Римская — мученица. Память 19 марта.

См. также 
 Дарья (значения)
 Одарка